BOB har flere betydninger:
 Beskyttet oprindelsesbetegnelse – systemer til at beskytte regionale landbrugsprodukter og levnedsmidler mod efterligninger
 Federal Bureau of Prisons – amerikansk fængselsvæsen

Se også 
 Bob